Bundestagswahlkreis 104 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Mettmann I (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Solingen – Remscheid – Wuppertal II (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Minden-Lübbecke II (1998)
 Bundestagswahlkreis Minden – Lübbecke (1980 bis 1994)
 Bundestagswahlkreis Bielefeld II (1976)
 Bundestagswahlkreis Bielefeld-Stadt (1965 bis 1972)
 Bundestagswahlkreis Paderborn – Wiedenbrück (1949 bis 1961)